O nome Francisco de Miranda pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Francisco de Miranda
Francisco José de Miranda Duarte
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda

Ou ainda às seguintes localidades:
Francisco de Miranda, em Táchira, na Venezuela
Francisco de Miranda, em Anzoátegui, na Venezuela
Francisco de Miranda, em Guárico, na Venezuela

Desambiguação